Maratona do Sol da Meia Noite de Tromsø é uma maratona do sol da meia noite patrocinada pela cidade norueguesa de Tromsø em Junho a cada ano. Ela começou em 1990 e tem corredores de muitos países do mundo, atraídos por sua especial característica de correr durante o período do sol da meia noite.

O tempo recorde da maratona é de 2.38.22 para as mulheres e de 2.20.56 para os homens.

Ligações externas
Site oficial

Desporto da Noruega